181-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1940 году.
 181-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.
 181-я стрелковая дивизия (3-го формирования) сформирована в 1942 году.